Der Begriff Meiselberg bezeichnet:

 Meiselberg (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Schloss Meiselberg, ein Schloss in der gleichnamigen Ortschaft
 Meiselberg (Wien), einen Berg im 19. Wiener Gemeindebezirk